Hurricane est un mot anglais signifiant ouragan.

Hurricane

Œuvres

Musique
 Hurricane, une chanson de Bob Dylan ;
 Hurricane, une chanson du groupe Thirty Seconds to Mars dans l'album This Is War (2009) ;
 Hurricane, une chanson du groupe Panic! at the Disco dans l'album Vices and Virtues (2011) ;
 Hurricane, une chanson de Bridgit Mendler, sur l'album Hello My Name Is... ;
 Hurricane, une chanson du groupe Dub Inc dans l'album Paradise (2013) ;
 Hurricane, une chanson du groupe Westend (1983) ;
 Hurricane, une chanson du groupe Ofenbach & Ella Henderson (2022) ;

Cinéma
 The Hurricane Kid, film américain d'Edward Sedgwick sorti en 1925 ;
 The Hurricane, court-métrage de Marcel Perez sorti en 1926 ;
 Hurricane, film américain de John Ford sorti en 1937 ;
 Hurricane, titre original de L'Ouragan, film suédois du Jan Troell sorti en 1979 ;
 The Hurricane, titre original de Hurricane Carter, film américain de Norman Jewison sorti en 1999 ;
 Hurricane, film américain de Rob Cohen, sorti en 2018 ;
 Hurricane, film polono-britannique de David Blair, sorti en 2018 ;

Télévision
 Hurricane (1974), téléfilm de Jerry Jameson.

Toponymes 

 Hurricane, une communauté non-incorporée du comté de Baldwin, dans l’Alabama, aux États-Unis ;
 Hurricane, une ville du comté de Putnam, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis ;
 Hurricane, une ville du comté de Washington, dans l’État de l’Utah, aux États-Unis.

Groupes  
Hurricane peut désigner :
 , groupe rock anglais ;
 , groupe de glam metal américain ;
 Hurricane, groupe de musique serbe.

Autres 
 Hurricane, super-vilain appartenant à l'univers de Marvel Comics
 Hurricane Festival, un festival allemand, jumelé avec le Southside Festival
 Hawker Hurricane, un avion de la Seconde Guerre mondiale
 HMS Hurricane (H06), un destroyer de classe H de la Royal Navy de la Seconde Guerre mondiale
 Hurricane, un parcours de montagnes russes de Santa Cruz Beach Boardwalk à Santa Cruz, en Californie, aux États-Unis.

Hurricanes 
Hurricanes  peut désigner :
 Hurricanes, une franchise de rugby à XV néo-zélandaise, basée à Wellington ;
 Hurricanes, une série télévisée d'animation américano-canadienne-britannique, sortie en 1993 ;
 The Hurricanes, un jeu vidéo sorti en 1994.